Santacaterina è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santacatterina.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipicamente calabrese.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 186 presenze.

La variante Santacatterina è vicentina.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani